Montorio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montorio (ort), Veneto, Provincia di Verona,

Spanien 

 Montorio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Montorio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar